Wolna (kyrillisch Волна) (auf deutsch Welle) steht für:

 Wolna, eine sowjetische Interkontinentalrakete
 Wolna, eine sowjetische Flugabwehrrakete, die seegestützte Version der S-125 Newa
 PMM Wolna, ein sowjetisches Schwimmschnellbrücken- und Übersetzfahrzeug 

Dörfer in der Ukraine:
 Wolna (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol, Oblast Saporischschja 
 Wolna (Baschtanka), Dorf im Rajon Baschtanka, Oblast Mykolajiw